Mistrzostwa Świata w Snookerze 1938 (ang. 1938 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1938 roku w Thurston’s Hall w Londynie (Anglia).

W finale turnieju Anglik Joe Davis pokonał swojego rodaka Sidneya Smitha 37–24.

Wydarzenia związane z turniejem 
 Mistrzem Świata w Snookerze 1938 został Joe Davis, który w meczu finałowym pokonał swojego rodaka Sidneya Smitha 37–24.
 Dla Joego Davisa był to dwunasty tytuł Mistrza Świata w Snookerze.
 Najwyższy break turnieju to 104 punkty Anglika Joego Davisa.

Drabinka turniejowa

Kwalifikacje

Przypisy 

 

Mistrzostwa świata w snookerze
1938 w sporcie